Военный совет национального спасения (, ) — высший административный орган ПНР периода военного положения 1981—1983. Учреждён в ночь на 13 декабря 1981 года, действовал до 21 июля 1983 года. Состоял из группы высших военачальников во главе с Войцехом Ярузельским. Создавался с целью сохранения режима ПОРП и подавления военной силой оппозиционного движения Солидарность. Имел квалифицирующие признаки военной хунты.

В современной Польше создание и деятельность WRON рассматриваются как преступная узурпация власти. В то же время существует мнение, что военное положение позволило Польше избежать ввода советских войск, как в ГДР (1953), в Венгрии (1956) и в Чехословакии (1968).

Персональный состав 

Утром 13 декабря 1981 года генерал Ярузельский — глава правящей компартии ПОРП, правительства и военного министерства ПНР — объявил о введении военного положения. Выступая по польскому телевидению, он, в частности, сообщил о создании Военного совета национального спасения (WRON), принимающего на себя полноту власти.

Членами Военного совета национального спасения являлись:

 генерал армии Войцех Ярузельский (председатель), первый секретарь ЦК ПОРП, председатель Совета министров и министр национальной обороны ПНР
 генерал брони Флориан Сивицкий, заместитель министра национальной обороны ПНР, начальник генерального штаба Вооружённых сил ПНР, кандидат в члены Политбюро ЦК ПОРП
 генерал брони Чеслав Кищак, министр внутренних дел ПНР, кандидат в члены Политбюро ЦК ПОРП
 генерал брони Тадеуш Тучапский, заместитель министра национальной обороны, главный инспектор территориальной обороны Вооружённых сил ПНР
 генерал брони Эугениуш Мольчик, заместитель министра национальной обороны, главный инспектор по подготовке Вооружённых сил ПНР
 адмирал Людвик Янчишин, командующий ВМС ПНР
 генерал брони Збигнев Новак, заместитель министра национальной обороны, главный технологический инспектор Вооружённых сил ПНР
 генерал дивизии Тадеуш Крепский, командующий ВВС ПНР
 генерал дивизии Лонгин Лозовицкий, командующий войсками ПВО ПНР
 генерал дивизии Юзеф Барыла, заместитель министра национальной обороны, начальник Главного политического управления Вооружённых сил ПНР
 генерал дивизии Тадеуш Гупаловский, министр администрации, экономики и охраны окружающей среды ПНР
 генерал дивизии Чеслав Пиотровский, министр горнорудной промышленности и энергетики ПНР
 генерал брони Влодзимеж Олива, командующий Варшавским военным округом
 генерал дивизии Генрик Рапацевич, командующий Силезским военным округом
 генерал дивизии Юзеф Ужицкий, командующий Поморским военным округом
 генерал дивизии Зигмунт Зелиньский, секретарь WRON, начальник кадрового отдела министерства национальной обороны ПНР
 генерал бригады Михал Янишевский, начальник аппарата Совета министров ПНР
 генерал бригады Ежи Ярош, командир 1-й Варшавской механизированной дивизии
 полковник Тадеуш Макаревич, начальник Группы подразделений безопасности Министерства национальной обороны
 полковник Казимеж Гарбачик, начальник армейского штаба в Лодзинском воеводстве
 подполковник Ежи Влосиньский, командир 1-й Мазовецкой бригады Варшавского военного округа
 полковник Роман Лесь, председатель Союза бывших профессиональных солдат
 подполковник Мирослав Гермашевский, слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова

Таким образом, в состав WRON входили руководители вооружённых сил, карательных органов, ключевых хозяйственных ведомств, командующие родами войск и военными округами, командиры механизированных частей, непосредственно сталкивающихся с протестными выступлениями, начальник группы безопасности военного министерства. Структура Совета не оставляла сомнений в целеполагании: спасении политического режима методами военной диктатуры.

Характерно почти полное отсутствие представителей идеологического аппарата компартии — военные предпочли дистанцироваться от этой социальной группы, вызывавшей тотальное отторжение в обществе. Исключение составляли генерал Барыла и полковник Лесь, возглавлявшие армейскую систему идеолого-пропагандистской обработки. Они занимали в Совете наиболее жёсткие ортодоксальные позиции, хотя не участвовали непосредственно в руководстве силовыми акциями.

Внутренняя иерархия 
Формально все члены, кроме руководящего председателя, состояли во WRON на равных основаниях. Реально в структуре возникла определённая внутренняя иерархия. Наибольшим влиянием при председателе обладали две категории: министры правительства Ярузельского и военачальники военного поколения. К первым относились Сивицкий, Кищак, Гупаловский, Пиотровский; ко вторым — Тучапский, Мольчик, Янчишин; на стыке этих групп пребывал Барыла. «Второй ряд» представляли командующие крупнейшими войсковыми соединениями — Крепский, Лозовицкий, Новак, Олива, Рапацевич, Ужицкий; делопроизводители Янишевский и Зелиньский. Ярош, Макаревич, Гарбачик, Влосиньский, Лесь занимали подчинённое положение. Роль Гермашевского была сугубо символической.

Для публики не было тайной, что почти все члены WRON как чумы боялись Ярузельского.

Высшими руководителями ПНР в период военного положения по факту считались трое генералов из состава WRON: Войцех Ярузельский, Чеслав Кищак, Флориан Сивицкий — и четверо высокопоставленных партийно-государственных чиновников: Казимеж Барциковский (член Политбюро, фактически второй секретарь ЦК ПОРП, член Госсовета), Мирослав Милевский (член Политбюро, секретарь ЦК ПОРП по карательным органам и силовым структурам), Стефан Ольшовский (член Политбюро, министр иностранных дел), Мечислав Раковский (член ЦК, вице-премьер по информации и пропаганде). Эти семь человек, а также генерал Михал Янишевский (доверенное лицо Ярузельского, автор названия WRON), являлись первым составом правящей неформальной «Директории».

К этой группе примыкали Мариан Ожеховский (секретарь ЦК по идеологии), Генрик Яблоньский (председатель Госсовета), Станислав Косицкий (начальник цензурного ведомства), Ежи Куберский и Адам Лопатка (руководители Управления по делам религий Совмина ПНР). Большим политическим влиянием обладали члены WRON генералы Тучапский, Мольчик, Гупаловский, Пиотровский, Олива. Заметную роль играл пресс-секретарь Совета министров Ежи Урбан (не военный и не член ПОРП).

Распределение функций 
Главой WRON являлся генерал Ярузельский. Наибольшим после него влиянием обладали генералы Кищак и Сивицкий. Этот «триумвират» принимал основные решения.

Генералы Мольчик, Тучапский, Новак отвечали за общее функционирование армейской системы в условиях военного положения.

Генерал Ярош, и подполковник Влосиньский организовывали взаимодействие армии с ЗОМО при подавлении протестов в регионах. Полковник Макаревич координировал действия армейских отделов безопасности со Службой безопасности МВД.

Генерал Олива контролировал ситуацию в Варшаве, адмирал Янчишин — в Гданьске, генерал Ужицкий — в Щецине, генерал Крепский — в Познани, генерал Рапацевич — в Силезии, генерал Лозовицкий — в Катовице, полковник Гарбачик — в Лодзи.

Генералы Гупаловский и Пиотровский курировали экономическую политику.

Генерал Зелинский организовывал документооборот WRON, генерал Янишевский — аппаратное функционирование Совмина ПНР.

Генерал Барыла заведовал военной пропагандой.

Полковник Лесь отвечал за привлечение отставных военных в административные кадры.

Подполковник Гермашевский — популярный в стране первый польский космонавт — был привлечён с имиджевыми целями. Впоследствии он утверждал, что был введён в состав WRON без своего согласия и не участвовал в принятии решений репрессивного характера. Известно, что 13 декабря 1981 он находился в Москве, приказом командования был вызван в Польшу, но вскоре снова отбыл в СССР.

Непосредственное руководство карательными органами осуществляли генералы Богуслав Стахура (заместитель министра внутренних дел, куратор Службы безопасности), Владислав Цястонь (начальник Службы безопасности), Владислав Пожога (начальник Службы разведки и контрразведки), Юзеф Бейм (главный комендант гражданской милиции), полковники Генрик Вальчиньский и Генрик Данковский (руководители III департамента МВД — по «борьбе с антигосударственной деятельностью»), генерал Зенон Платек (руководитель IV департамента МВД — по «борьбе с враждебной деятельностью церкви»), генерал Юзеф Сасин (руководитель V департамента МВД — по контролю над промышленностью).

Идеологию и политическую линию WRON определял Ярузельский и до некоторой степени Кищак. Прежде оба считались «прагматиками-центристами», но армейский генералитет и офицерство в целом стояли на позициях «партийногого бетона» даже в большей степени, нежели МВД. При этом формировался имидж польской армии как структуры монолитно патриотичной, честной и некоррумпированной (в отличие от партийно-государственного аппарата). Первоначально WRON предполагалось назвать «Военно-революционным советом», но партийное понятие «революционности» было отброшено в пользу национального патриотизма и консервативного «спасения». Наиболее «партийно-бетонную» позицию занимали Барыла и Мольчик, в этом плане к ним примыкал Лесь.

WRON считался высшим органом государственной власти ПНР. Заседания проводились ежемесячно. Однако, по последующим отзывам членов, его акты носили в основном декларативный, а мероприятия в основном церемониальный характер. Решения принимались гораздо более узким составом «Директории», ведущими генералами, военизированными правительственными ведомствами, часто Ярузельским единолично. В то же время вполне реальной властью на основании чрезвычайных полномочий обладали несколько тысяч военных комиссаров, действовавших от имени WRON.

Конфронтация с обществом 
 

В период военного положения Военный совет национального спасения являлся верховным органом власти в ПНР. На основании формальной санкции Госсовета и автоматически полученного одобрения в контролируемом Сейме группа высокопоставленных военных фактически узурпировала государственную власть (в значительной степени оттеснив не только правительство, но и Политбюро ЦК ПОРП). В самом WRON решения принимались преимущественно узким составом членов «Директории».

Главной задачей WRON являлось силовое подавление оппозиции, прежде всего профсоюза Солидарность. В этих целях использовались силы МВД — прежде всего подразделения ЗОМО, гражданская милиция, органы госбезопасности; при необходимости подключались армейские части. Рабочие угледобычи, металлургии, машиностроения, судостроения, транспорта и энергетики объявлялись призванными на военную службу и за неповиновение подвергались наказаниям согласно войсковым уставам. Около сорока крупных забастовок (из почти двухсот) подавлялись силой. В ряде случаев против протестующих применялось огнестрельное оружие. Самым кровопролитным явилось столкновение на силезской шахте «Вуек» 16 декабря 1981, девять человек были убиты. Ставилась также задача предотвратить экономический коллапс и дисциплинировать общество методами чрезвычайного управления.

Инструментом правления WRON являлся институт военных комиссаров в регионах, ведомствах, на предприятиях и в учреждениях. Комиссары являлись полномочными представителями Комитета национальной обороны (KOK) и по должности становились заместителями председателей воеводских комитетов обороны (WKO). Формально председателями WKO назначались, как правило воеводы, но реально руководство принадлежало комиссарам WRON и комендантам милиции. Военным комиссаром Краковского воеводства был назначен генерал Сулима, Люблинского — генерал Пируг, Познанского — генерал Пшибышевский, Вроцлавского — генерал Стец, Торуньского — генерал Островский, Валбжихского — генерал Барщевский, Тарнувского — генерал Белчевский и т. д. В Варшавском воеводстве комиссарские функции генерала Мруза в феврале 1982 перенял новоназначенный президент Варшавы генерал Дембицкий, Мруз переведён комиссаром в Слупское воеводство. В Катовицком воеводстве, где сложилось особенно напряжённая ситуация, комиссары менялись несколько раз: первые дни эту должность занимал генерал Белчевский, затем генерал Лазарчик и наконец, эту функцию принял назначенный воевода генерал Пашковский.

Подавляющее большинство польского общества воспринимало WRON как враждебную силу, отстаивающую власть и привилегии номенклатурной бюрократии. Негативно-презрительное отношение выразилось в кличке Wrona — «Ворона». Фраза Orła wrona nie pokona! — Ворона орла не победит! — стала одним из главных слоганов протестного движения. Призыв WRON — won za Don! — WRON — вон за Дон! — означал обвинение в просоветском марионеточном характере режима. Выражение WRONa skona — значило либо призыв «бей „ворону“!», либо констатацию «битая ворона», «ощипанная ворона». Раздражение вызывал даже внешний имидж Ярузельского, чёрные очки которого ассоциировались с Пиночетом. Эпизоды сопротивления режиму отмечались даже в армии.

В аппарате ПОРП тоже росло недовольство произволом военных, грубым армейским пренебрежением, частыми фактами алкоголизма, буйного досуга, некомпетентностью в гражданском управлении, а также комиссарскими расследованиями партийных злоупотреблений и коррупции. По аналогии с событиями тех же лет в другом полушарии, партийные обвиняли военных в превращении ПНР в «новый Сальвадор».

Деятельность WRON была прекращена с отменой военного положения 22 июля 1983 года. При этом полнота власти сохранялась за генералом Ярузельским, возглавлявшим ЦК ПОРП и Совет министров ПНР (в 1985 он оставил должность председателя Совета министров, но стал председателем Госсовета). Карательные органы по-прежнему контролировал генерал Кищак, армию — генерал Сивицкий.

Режим Военного совета национального спасения нанёс сильные удары по «Солидарности», на несколько лет продлил власть ПОРП, но не смог преодолеть общественного сопротивления и не предотвратил крах системы.

Привлечение к судебной ответственности 
В декабре 1991 года депутат сейма от Конфедерации независимой Польши (KPN) Мирослав Левандовский внёс предложение о привлечении к уголовной ответственности бывших членов WRON и членов Госсовета, санкционировавших введение военного положения. Его поддержал парламентский клуб KPN. Однако рассмотрение проекта затянулось и не было завершено в срок полномочий тогдашнего состава Сейма. В 1996 году Сейм нового состава — с преобладанием «пост-ПОРП» решил прекратить разбирательство.

В марте 2006 года Институт национальной памяти (IPN) выдвинул обвинение в отношении группы членов WRON, Государственного совета и Политбюро ЦК ПОРП. К уголовной ответственности привлекались генералы Войцех Ярузельский, Чеслав Кищак, Флориан Сивицкий, Тадеуш Тучапский, бывший первый секретарь ЦК ПОРП Станислав Каня, бывшие члены Госсовета Эмиль Колодзей и Эугения Кемпара. Обвиняемые характеризовались как лидеры «организованной вооружённой преступной группы».

В апреле 2007 года был инициирован судебный процесс. Первоначально варшавский суд отклонил заключение IPN, ссылаясь на недоучёт в обвинении политической ситуации 1981 года и угрозы советской интервенции. IPN обжаловал отклонение, и в сентябре 2008 началось разбирательство в Варшавском окружном суде.

Приговор был вынесен в январе 2012. В отношении Ярузельского и Сивицкого процесс был прекращён по возрасту и состоянию здоровья. Тучапский к тому времени скончался. Каня был оправдан как непричастный к созданию WRON. Колодзей и Кемпара признаны виновными не в создании преступной группы, а в превышении полномочий — из-за чего преследование прекращалось по истечении срока давности. Обвинительный приговор был вынесен только Кищаку: 4 года лишения свободы, по амнистии срок сокращён до 2 лет, условно с испытательным сроком 5 лет — также с учётом возраста и здоровья. В приговоре упоминался также покойный Тучапский. Общественность восприняла приговор как «справедливый» (в части осуждения Кищака), но «не окончательный» (в части мягкости наказания и вывода из-под преследования других подсудимых, прежде всего Ярузельского).

16 марта 2011 года Конституционный трибунал Польши признал Указ Госсовета о введении военного положения от 12 декабря 1981 противоречащим не только Конституции Республики Польша, но и Конституции ПНР.

Члены WRON после Совета 
 Генерал Ярузельский стоял во главе коммунистического режима ПНР до смены общественно-политической системы в 1989—1990. В конце 1980-х он инициировал процесс реформ по типу горбачёвской перестройки. Согласно решениям Круглого стола занял пост президента. В 1990 ушёл в отставку, стал частным лицом. Неоднократно предпринимались попытки привлечь его к судебной ответственности, но ни один процесс не был доведён до обвинительного приговора. Скончался в 2014 году в возрасте 91 года.
 Генерал Кищак до 1990 стоял во главе МВД, в августе 1989 возглавлял последнее правительство ПОРП. Являлся главным организатором подавления «Солидарности» и репрессий против оппозиции. В 1988, под давлением массовых протестов, резко сменил курс, выступив за соглашение с «Солидарностью». Встречался с Лехом Валенсой, был одним из ведущих участников переговоров в Магдаленке и Круглого стола. Привлекался к судебной ответственности, по возрасту и состоянию здоровья был осуждён условно. Скончался в 2015 в возрасте 90 лет.
 Генерал Сивицкий до 1990 оставался министром национальной обороны, занимал высокие партийные посты. Поддержал курс реформ Ярузельского-Кищака. С 1991 в отставке. Привлекался к ответственности, процесс прекращён по возрасту и состоянию здоровья. Скончался в 2013 в возрасте 88 лет.
 Адмирал Янчишин во второй половине 1980-х находился на дипломатической службе. С 1989 в отставке. К ответственности не привлекался. Скончался в 1994 в возрасте 71 года.
 Генерал Крепский ушёл в отставку в 1984, скончался в 1988 в возрасте 67 лет.
 Генерал Лозовицкий командовал ПВО до 1990, занимал в 1980-х заметные партийные посты. В 1990—1991 был советником командования ВВС и ПВО. С 1991 в отставке. Состоял в ветеранских организациях. К ответственности не привлекался. Скончался в 2013 в возрасте 86 лет.
 Генерал Мольчик придерживался просоветской линии, жёстко конфронтационной в отношении оппозиции. В 1986 был снят со всех постов, в 1988 уволен в запас. К ответственности не привлекался, но выступал на процессах как свидетель. Скончался в 2007 в возрасте 81 года.
 Генерал Новак до 1989 оставался заместителем министра обороны. С 1990 в отставке. К ответственности не привлекался, даже участвовал во официальной встрече с президентом Брониславом Коморовским. Скончался в 2020 в возрасте 93 лет.
 Генерал Тучапский оставался на военной службе до 1991. Привлекался к судебной ответственности за причастность к подавлению рабочих протестов 1970 в Щецине и за введение военного положения. Скончался до вынесения вердикта в 2009 в возрасте 86 лет.
 Генерал Барыла принадлежал к ортодоксально-сталинистскому «бетону», курировал военную пропаганду, выступал за усиление репрессий. Постепенно утратил политическое влияние. В конце 1980-х был переведён на дипломатическую службу, был послом ПНР в САР. На пленуме ЦК ПОРП в начале 1989 категорически выступал против Круглого стола. После поражения «бетона» отошёл от политики. К ответственности не привлекался. Скончался в 2016 в возрасте 91 года.
 Генерал Гупаловский занимал видные военные и партийно-государственные посты. В 1988 поддержал курс Ярузельского-Кищака на компромисс с «Солидарностью», участвовал в переговорах в Магдаленке. Скончался в 1999 году в возрасте 77 лет.
 Генерал Пиотровский во второй половине 1980-х перешёл на дипломатическую службу. С 1990 года в отставке. К ответственности не привлекался. Скончался в 2005 году в возрасте 79 лет.
 Генерал Олива занимал высокие посты в правительстве и военном командовании. Подозревался в коррупционных злоупотреблениях. Скончался в 1989 году в возрасте 64 лет — на следующий день после первых альтернативных выборов в ПНР. Обстоятельства смерти остались неясны, предполагается самоубийство.
 Генерал Рапацевич ушёл в отставку в 1985 году. К ответственности не привлекался. Скончался в 1991 в возрасте 64 лет.
 Генерал Ужицкий (89 лет) в 1983—1990 был начальником генерального штаба. Занимался военно-стратегическими исследованиями. Стал одним из авторов военной доктрины посткоммунистической Польши. В отставке с 1991. К ответственности не привлекался.
 Генерал Зелиньский в конце 1980-х возглавлял польскую военную миссию в Западном Берлине. С 1990 года в отставке. К ответственности не привлекался, участвовал во встрече генералов с президентом Коморовским. Скончался в 2017 в возрасте 92 лет.
 Генерал Янишевский закончил военную службу в конце 1990. Получил степень доктора военных наук. К ответственности не привлекался. Скончался в 2016 в возрасте 89 лет.
 Генерал Ярош (91 год) во второй половине 1980-х командовал территориальной обороной Варшавы, руководил корпусом трудовой мобилизации. В 1990—1991 командовал варшавской военной полицией. С 1992 в отставке. К ответственности не привлекался.
 Полковник Гарбачик (94 года) возглавлял армейский штаб в Лодзи. В отставке с 1988. К ответственности не привлекался.
 Полковник Лесь в середине 1980-х руководил ветеранской организацией, был депутатом сейма. Скончался в 1988 в возрасте 63 лет.
 Полковник Макаревич (97 лет) до 1987 руководил системой безопасности Министерства обороны, затем был военным атташе ПНР в НРБ. В отставке с 1991. Проявляет активность в ветеранских организациях.
 Полковник Влосиньский (79 лет) был заместителем начальника штаба Варшавского военного округа. После увольнения из армии — активист нескольких ветеранских организаций.
 Подполковник Гермашевский уже в 1982 возвратился на учёбу в СССР и реального участия в деятельности WRON не принимал. Значимой политической роли в ПНР не играл. Был одним из руководителей Общества польско-советской дружбы. В 1988 получил звание бригадного генерала, в 1991—1992 был заместителем командующего ВВС и ПВО. Руководил Польским астронавтическим обществом и Национальным советом авиации. В начале 2000-х состоял в СДЛС, безуспешно баллотировался в сенат. Своё членство во WRON характеризовал как случайное и церемониальное по функции. Скончался в 2022 в возрасте 81 года.

Четверо руководителей WRON — Ярузельский, Кищак, Сивицкий, Гупаловский — сыграли заметную роль в демонтаже ПНР на рубеже 1980—1990-х. Лишь один из членов WRON — Барыла — пытался активно противодействовать этому процессу. Остальные занимали в целом нейтральную позицию, подчиняясь указаниям руководства. Никто, за исключением Гермашевского, не участвовал в политике Третьей Речи Посполитой.

В 1996 году бывшие члены WRON Гупаловский, Мольчик, Барыла, Новак, Зелиньский, Ужицкий, Ярош участвовали в создании Клуба генералов Войска Польского.

Примечания

Ссылки 
 XXX rocznica stanu wojennego

Политика Польши
1980-е годы в Польше
Польская Народная Республика
Военное положение в Польше (1981—1983)
Советы национальной безопасности